Sjöbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjöbosjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Sjöbosjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (9,33 ha)
Sjöbosjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (16,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn